Die Rad-Bundesliga 2022 ist eine Rennserie, die vom Bund Deutscher Radfahrer ausgerichtet wird. Die Rennserie besteht aus 18 Renntagen, an denen Sieger in den Kategorien Männer, Frauen/Juniorinnen und Junioren ermittelt werden. Jedoch werden bei den meisten Rennen nicht alle drei Kategorien ausgefahren. Die Rennen sind keine ausschließlichen Bundesliga-Rennen, es nehmen auch Fahrer teil, die nicht in die Wertung der Bundesliga eingehen.

Startberechtigt sind Continental-Teams, Frauen-World-Teams, Frauen-Continental-Teams, Landesverbands-Auswahlteams, Vereinsmannschaften und Rennsportgemeinschaften. Deutsche Radsportler können auch als Einzelstarter antreten. UCI-Teams können maximal zwei Fahrer mit ausländischer Lizenz einsetzen, ausländische UCI-Teams nur Fahrer mit deutscher Lizenz.

Termine

Gesamtwertung

Frauen/Juniorinnen

Männer

Junioren

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Radsportveranstaltung 2022
2022
Sportsaison 2022